

Sigle
Yeast Artificial Chromosome – cromosomi artificiali di lievito

Codici 
 YAC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cat Lake (OT) (Canada)